Saint Benedict vagy St. Benedict:
 Amerikai Egyesült Államok
 Saint Benedict (Louisiana)
 Saint Benedict (Oregon)
 Saint Benedict (Pennsylvania)
 St. Benedict (Iowa)
 St. Benedict (Kansas)
 St. Benedict (Minnesota)
 Kanada
 St. Benedict (Saskatchewan)